Carfax kan syfta på:
 Carfax (företag) – ett amerikanskt bilregisterföretag
 Carfax, Oxford – en plats i Oxford, England